Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom HMS Alcide, d'après le premier nom du héros de la mythologie grecque Héraclès :

 , un vaisseau de ligne de  rang de 64 canons, capturé à la Marine française en 1755 et vendu en 1772 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1779 et démantelé en 1817 ;
 , un sous-marin de  lancé en 1945 et vendu en 1974.

Nom de bateau de la Royal Navy